Il y a eu de nombreux attentats à Mogadiscio. En gras, ceux qui ont fait le plus de victimes :
 l’attentat de Mogadiscio du 3 août 2008, tuant des nettoyeuses de rue ;
 l’attentat de Mogadiscio du 3 décembre 2009, durant une remise de diplômes d'étudiants dans l'hôtel Shamo ;
 l’attentat de l'hôtel Makka al-Mukarama, le  ;
 les attaques de juin 2016 à Mogadiscio ;
 l’attentat de Mogadiscio du 11 décembre 2016, près de l'entrée du port de commerce ;
 l’attentat de Mogadiscio du 19 février 2017, lors du marché d'Abagedo ;
 les attentats de Mogadiscio du 14 octobre 2017, devant un hôtel dans le quartier Hodan, tuant plus de 500 personnes ;
 l’attentat de Mogadiscio du 28 décembre 2019, à proximité d’un poste de contrôle à un carrefour fréquenté, faisant plus de 80 morts ;
 l’attentat de Mogadiscio du 8 août 2020 à l'entrée de la base militaire de la Brigade armée du 12 avril ;
 l’attentat de Mogadiscio du 16 août 2020, à l'hôtel Elite ;
 l’attentat du 5 mars 2021 à Mogadiscio, devant un restaurant ;
 l’attentat du 15 juin 2021 à Mogadiscio, au camp militaire du général Dhegobadan ;
 l’attentat du 25 novembre 2021 à Mogadiscio, près de l'école primaire et secondaire de Mocaasir ;
 l’attentat du 22 avril 2022 à Mogadiscio, au Pescatore Seafood Restaurant ;
 l’attentat d'août 2022 à Mogadiscio, visant l’hôtel Hayat ;
 les attentats du 29 octobre 2022 à Mogadiscio, visant le ministère de l’Éducation et faisant plus de cent morts ;
 l'attentat du 27 novembre 2022 à Mogadiscio, contre un hôtel.

Articles connexes 
 Guerre civile somalienne